Mit Entstehung des Lebens kann gemeint sein:

 Biogenese, Entwicklung von Leben aus bereits vorhandenem Leben
 Chemische Evolution, erstmalige Entwicklung von Leben aus unbelebter Materie
 Evolution, naturwissenschaftlich begründete Entwicklungsgeschichte von Lebewesen-Arten
 Ontogenese, Entwicklungsgeschichte eines individuellen Lebewesens
 Schöpfung, religiös begründete Entwicklungsgeschichte von Lebewesen
 Spontanzeugung, spontane  Entstehung von Leben aus unbelebter Materie

Siehe auch:
 Abiogenese